Лодырь может означать:

 Лодырь — бездельник, ленивый человек, который обычно избегает работы.

СМИ 
  (1892—1911) — литературный и юмористический журнал, начатый Джеромом Джеромом.
  (1985—1993) — канадский литературный журнал, издаваемый с 1985 по 1993 год.
  (1993) — двухмесячный британский журнал, исследующий альтернативные способы работы и жизни.

В искусстве 
 «Лодырь» () — французский немой фильм Жана Ренуара 1928 года.
  (1758—1760) — серия очерков Сэмюэла Джонсона и его современников.

См. также 
 «Лодыри» (; 1906) — роман .